Marek Szymański (1916-1996), oficer, dziennikarz
 Marek Szymański (1968-2021), hokeista
 Marek Szymański, lekkoatleta